CHF est un code qui peut signifier :
 franc suisse, la monnaie de la Suisse, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 Chitaavia, en Russie, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 , en Corée du Sud, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CHF est un sigle qui peut signifier :
 Chancellerie fédérale (ChF), état-major du Conseil fédéral suisse;
 consommation hors foyer ;
 Cumhuriyet Halk Fırkası, l'ancien nom du Parti républicain du peuple en Turquie.
 Concentration hépatique en fer

Code IATA des aéroports